Rataj – sezonowy wyrobnik wiejski w XIV-XVII wieku
 Franciszek Rataj – żołnierz, uczestnik powstania wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej 1920 i III powstania śląskiego
 Jan Rataj – polski prawnik, senator II Rzeczypospolitej
 Julian Rataj – działacz ZSL i ZBoWiD
 Maciej Rataj – polski polityk, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej w latach 1922-1928
 Rataje – rejon Poznania
 Rataj Poduchowny – wieś w Polsce w woj. lubelskim, gm. Godziszów
 Rataj Ordynacki – wieś w Polsce w woj. lubelskim, gm. Godziszów

 Rataj – wzniesienie na Pogórzu Kaczawskim

Zobacz też: Rataje